

Geografia

Italia
Sottomonte – frazione di Trieste facente parte del rione di Roiano
Sottomonte – frazione di Sorrento nella città metropolitana di Napoli
Sottomonte – località (non frazione) di Meduno in provincia di Pordenone
Sottomonte – zona residenziale di Golfo Aranci in provincia di Sassari